Maghera peut désigner :  

 Amrit Maghera (1983-), une actrice britannique ;  
 Maghera, ville du comté de Londonderry en Irlande du Nord ;
 , paroisse civile en Irlande du Nord ;
 , émetteur en République d'Irlande ;
 , montagne du comté de Clare en Irlande.